Premijer Liga (2019/2020) (znana jako BH Telecom Premier League ze względów sponsorskich)
była 26. edycją rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. 
Rozgrywki rozpoczęły się 20 lipca 2019. Rywalizacja została przerwana 12 marca z powodu pandemii COVID-19
.
1 czerwca 2020 Nogometni/Fudbalski Savez Bosne i Hercegovine postanowił definitywnie zakończyć rozgrywki w sezonie 2019/2020.
Mistrzostwo po raz drugi z rzędu, a piąty w swej historii zdobyło Sarajevo
.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Premijer liga 2019/2020 - rsssf
 Premijer liga 2019/2020 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Związeku Piłki Nożnej Bośni i Hercegowiny

2019 w piłce nożnej
2020 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2019 w Bośni i Hercegowinie
2020 w Bośni i Hercegowinie